Омикрон Эридана (ο Eri / ο Eridani) — под таким обозначением Байера известны две звезды, которые находятся в созвездии Эридан. 

 Омикрон¹ Эридана  (ο¹ Eridani), или 38 Эридана, которая имеет традиционное имя Беид (Beid).
 Омикрон² Эридана  (ο² Eridani), лучше известная как 40 Эридана, которая имеет традиционное имя Кеид  (Keid).

Эридан (созвездие)